Флаг муниципального образования Кали́тинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 января 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3794.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в синем и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле серебряный скачущий всадник в одеянии русского служилого человека XVII в.».

Обоснование символики 
Серебряный скачущий всадник в одеянии русского служилого человека XVII века — напоминание о гербе рода Калитиных, имя которых носит и поныне населённый пункт и одноимённое муниципальное образование Калитинское сельское поселение.

В 1617 году, по условиям Столбовского мирного договора между Россией и Швецией, земли пяти уездов Водской пятины отошли Швеции. Из числа родов русских помещиков, владевших имениями на отошедшей к Швеции территории были Калитины. Иван Калитин — русский дворянин, его сын Никита Иванович Калитин родился в конце XVI века в Ингерманландии, принадлежал к русскому служилому дворянству. Н. И. Калитин возведён в дворянство (или урождённый шведский дворянин) 2 июля 1620 года. Тогда и был пожалован ему родовой герб. На нем изображён серебряный скачущий всадник на коне в лазоревом поле.

Синий цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений. На флаге муниципального образования Калитинское сельское поселение — символ реки Оредеж, исток которой расположен в урочище «Донцо». На территории муниципального образования Калитинское сельское поселение расположен Комплексный региональный памятник природы урочище «Донцо», расположенный в 4 км восточнее посёлка Курковицы, между деревнями Пятая Гора и Заречье, площадью 950 га. Целью создания охраняемой территории было охрана выходов на поверхность подземных вод артезианского типа, дающих начало реке Оредеж, сохранение альваров (лугов на известковой плите) с редкими видами растений, места обитания речной форели.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Примечания 

Флаги с изображением всадника